Brisinga är ett släkte av sjöstjärnor. Brisinga ingår i familjen Brisingidae. 

Till det yttre liknar sjöstjärnorna i släktet brisinga ormstjärnor, i det att de vanligen har många arma som är långa och smala och utgår från en skivformiga kroppen. Många av arterna lever på stora havsdjup.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Brisinga